Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Oberhofie w dniach 13-17 stycznia 2021 roku były szóstymi w sezonie 2020/2021 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu masowym i sztafetach.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bibliografia 
 

2020 w Niemczech
Biathlon w Niemczech
Puchar Świata w biathlonie 2020/2021